Fellows ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Fellows (1799–1860), britischer Archäologe
 Don Fellows (1922–2007), US-amerikanischer Unternehmer
 Edith Fellows (1923–2011), US-amerikanische Schauspielerin 
 Erik Fellows (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Frank Fellows (1889–1951), US-amerikanischer Politiker
 John R. Fellows (1832–1896), US-amerikanischer Offizier, Jurist und Politiker
 Marion Fellows (* 1949), britische Politikerin
Michael Fellows (* 1952), US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 Raymond Fellows (1885–1957), US-amerikanischer Richter und Politiker
 Ron Fellows (* 1959), kanadischer Automobilrennfahrer
 Scott Fellows (* 1965), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Simon Fellows, britischer Filmregisseur

Fellows steht für den Ort:

 Fellows (Kalifornien)

Siehe auch:
 Fellow (Begriffsklärung)
 Fellowes